Королевский размер — название нескольких фильмов:
 Королевский размер (Кингсайз)  — фэнтези-комедия, снятая в 1987 году польским режиссёром Юлиушем Махульским.
 Королевский размер (фильм, 2007) — гей-мюзикл французского режиссёра Патрика Морена.
 Королевский размер (фильм, 2008) —  американская комедия режиссёра Питера Левина.